Janez Hočevar je lahko:
 Janez Hočevar - slovenski izseljenec v Kanadi, odlikovanec z redom za zasluge RS
 Janez Hočevar - Rifle - slovenski igralec
 Janez Hočevar - slovenski duhovnik in mučenec († 1943)
 Janez Jurij Hočevar, skladatelj (1656-1714)